Laidassuo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Laidassuo (mosse, lat 60,71, long 21,81), Egentliga Finland, 
 Laidassuo (mosse, lat 60,72, long 22,29), Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar